Rhizophydiales är en ordning av svampar. Rhizophydiales ingår i klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Pisksvampar
Rhizophydiales